Timberland hace referencia a:

 Timberland (compañía), una compañía estadounidense de accesorios
 Timberland (Lincolnshire), Inglaterra
 Timberland (Wisconsin), Estados Unidos